Die 16. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 2. bis 14. Dezember 2003 in Kroatien ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften in Vorrunde und Hauptrunde in Gruppen gegeneinander an. Danach folgten die Finalrunde mit einer Gruppenphase, anschließend das Halbfinale und Finale sowie die Platzierungsspiele um die restlichen Plätze.

Die Weltmeisterschaft wurde in insgesamt sechs Städten ausgetragen. Während die Vorrunde in Split, Poreč, Karlovac und Čakovec ausgetragen wurde, fanden die K.-o.-Spiele in Zagreb und Rijeka statt.

Weltmeister wurde die Mannschaft Frankreichs durch einen 32:29-Sieg im Endspiel gegen Ungarn.

Vorrunde

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Split statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden in Poreč statt.

Gruppe C 

Die Spiele der Gruppe C fanden in Karlovac statt.

Gruppe D 

Die Spiele der Gruppe D fanden in Čakovec statt.

Hauptrunde

Gruppe I 
Die Spiele der Gruppe I fanden in Zagreb statt.

Gruppe II 
Die Spiele der Gruppe II fanden in Rijeka statt.

Finalrunde

Platzierungen

Weblinks 
 www.ihf.info – WM der Frauen 2003 (PDF-Datei; 27 kB)

2003
Handballveranstaltung 2003
Weltmeisterschaft der Frauen 2003